Намкыонг:
 Намкыонг (), аувьеты — конгломерация горных племён, живших на территории, включающей север современного Вьетнама, запад Гуандуна и юг Гуанси с III в. н. э. 
 Намкыонг () — квартал в городе Йенбай, провинция Йенбай, Вьетнам. 
 Намкыонг () — квартал в городе Лаокай, провинция Лаокай, Вьетнам.